Die Liste enthält alle vom slowakischen und anderen (kursiv gesetzt) Verbänden gezählte A-Länderspiele der slowakischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der slowakischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der slowakischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

Spiele

Statistik

Anlässe

Gegner

Spielorte

Spielstädte

Länderspielbilanzen

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der slowakischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise und Hinweise 

Slowakei
!Landerspiele Frauen